«Two Moons»  es una canción de género dubstep y hip hop de la boyband surcoreana EXO interpretada por los antiguos sub-grupos, EXO-K y EXO-M con la participación de Key. Fue incluida en el primer EP de EXO titulado Mama.

Composición 
La canción fue compuesta por Albi Albertsson y Yim Kwang-wook. Este fue el debut de colaboración de Kim Kwang-wook con S.M. Entertainment. Más tarde, trabajó con f(x), TVXQ y Girls' Generation. Albi Albertsson hizo su debut en la industria del K-pop con «Two Moons» y «Machine», canciones del primer mini-álbum de EXO. El letrista de S.M., Misfit, escribió la versión coreana de la letra de la canción «Two Moons». Él también ayudó al compositor chino T-Crash para escribir la letra en versión china.

Promoción 
La canción fue utilizada como música de fondo para uno de los teaser del estreno de EXO que incluía una danza enérgica por parte de los miembros Kai y Lay. El vídeo fue lanzado por S.M. en su canal oficial en YouTube el 7 de enero de 2012. La versión coreana de «Two Moons» fue interpretado por Chanyeol y Kris durante el escaparate debut de EXO realizado en el Estadio Olímpico en Seúl el 31 de marzo de 2012. La versión china de «Two Moons» también fue interpretada por Chanyeol y Kris en el programa musical chino Happy Camp el 3 de julio de 2012. La canción también se llevó a cabo junto con «History» y «Mama» en el programa de música chino Jiangsu Countdown el 21 de diciembre de 2012.

Gráficos

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Canciones de EXO
Canciones en coreano
Canciones de 2012